Réseau express régional d’Île-de-France, RER
 Réseau express régional bruxellois, RER bruxellois – w budowie
 Réseau express de l’aire urbaine lyonnaise, Real – w budowie